БЗ — аббревиатура, возможно означающая:
 Боевой запас
 База знаний
 Библиографическая запись
 «Без звука», просто видеоряд с интершумом (телевизионный сленг) — имеется в виду без озвучивания корреспондентом
 Медаль «За боевые заслуги»

Иное 
 Б3 (бэ-зэ) — ошибочное чтение обозначения Б3 (бэ-три — с цифрой, а не буквой), которое присутствует в обозначении некоторых моделей советских микрокалькуляторов, например: Электроника Б3-21, Электроника Б3-34.